Alue Tho (Matangkuli), een plaats in Indonesië
Alue Tho (Seunagan), een plaats in Indonesië
Alue Tho (Krueng Sabee), een plaats in Indonesië
Alue Tho (Peureulak Timur), een plaats in Indonesië